Paraceratocladium är ett släkte av svampar. Paraceratocladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paraceratocladium